Au sens premier, le mot presse désigne l'action de presser. Il est également employé pour désigner :

 une machine permettant d'exercer une pression, servant à :
 immobiliser une pièce sur un établi pour des travaux de menuiserie, de modelage... voir presse d'établi, 
 imprimer, voir offset (imprimerie), presse typographique, presse mécanique, presse à taille-douce, presse lithographique, presse rotative, presse à chaud,
 produire des pièces métalliques, presse plieuse, cisaille presse-plieuse, presse à emboutir, presse à découper, à estamper, à matricer, presse hydraulique,
 frapper des monnaies, presse monétaire,
 produire des pièces plastiques, presse à injecter,
 filer des métaux,  presses à filer (principalement pour l'aluminium),
 botteler, en les compressant le foin ou la paille,
 Presse à cuisses, machine de musculation qui fait travailler les cuisses,
 Presse à sardines, technique de conservation du poisson avant l'invention de l'appertisation ;
 par extension, la presse écrite, c'est-à-dire l'ensemble des journaux imprimés, l'activité consistant à les rédiger, le monde du journalisme, et même plus généralement les médias ;
 des ustensiles de cuisine, presse-agrumes, presse-ail, presse-purée, presse à tortillas ;
 un système de recrutement, la presse, spécialement en Angleterre, qui consistait à enrôler de force des gens pour servir dans la marine.

Patronyme 

 Alexis Presse (Dom Mathurin) (1883-1965), religieux français, restaurateur de l'ancienne abbaye cistercienne de Boquen en Plénée-Jugon.

Voir aussi 

 Presse-agrumes Juicy Salif
 Pressoir
 
 Un jeune homme pressé
 La Presse est unanime